Erie-tó
 Erie indiánok
 Erie település Illinois államban
 Erie település Kansas államban
 Erie település Missouri államban
 Erie település Pennsylvania államban, az Erie-tó partján

Kapcsolódó szócikkek 
 Erie megye (egyértelműsítő lap)